Николай Маркевич:
 Маркевич, Николай Андреевич (1804—1860) — автор труда «История Малороссии» в 5 томах (издан в 1842—1843), украинский историк, фольклорист, поэт, писатель.
 Маркевич, Николай Филимонович (1865—1911) — русский певец (бас).